Kalkulator bzw. Calculator (lateinisch calculator „Rechner“) steht für:

 Calculator, ein Rechenmeister oder Rechnungsbeamter
 Rechenmaschine, ein mechanisches Rechenhilfsmittel
 Calculator (englisch), eine elektronische Rechenmaschine, siehe Taschenrechner

Siehe auch:
 Calc
 Kalkulation